Molnár Júlia (1875–1910) színésznő
 Molnár Júlia vagy Julianna (1935 körül) színésznő
 Molnár Júlia (1960) nagyváradi születésű színésznő
 Molnár Júlia Dóra (1988 k.) műfordító

Jegyzetek